Feuerdrache steht für:
 Feuerdrache (Achterbahn), Achterbahn im Legoland Deutschland
 Feuerdrache (Film), amerikanischer Spielfilm von Leslie H. Martinson (1967)